Robert Burns (1759–1796) skót költő, dalszerző
 Robert Burns (1789–1869) skót teológus
 Robert Burns (1792–1866) amerikai képviselő
 Robert Burns (1869–1941) skót festő
 Robert Burns (1874–1950) amerikai politikus, ügyvéd, Oklahoma állam kormányzója
 Robert Burns (1936–2014) kanadai politikus
 Robert Burns (1950–2015) amerikai dobos, a Lynyrd Skynyrd zenekar alapító tagja
 Robert Burns ausztrál kerékpáros olimpikon

hasonló nevűek
 Robert Burns Woodward (1917–1979) amerikai kémikus